Robert "Bob" Rebadow est un personnage de fiction de la série télévisée Oz, interprété par George Morfogen.

Il est le plus vieux des détenus et aussi l'un des plus calmes.

Biographie

Sentence 
Prisonnier N°65R814. Condamné le  pour meurtre au premier degré à la peine de mort puis modifiée en peine d'emprisonnement à perpétuité.

Personnalité 
Il a été condamné pour meurtre (il a enfoncé une fourchette dans le cou de son patron), et il purge une peine depuis 35 ans. Il n'appartient à aucun groupe, c'est pourquoi au début de la saison 2 il est affilié au groupe des "autres" (avec, notamment, Beecher et Busmalis).

On apprend qu'il a une famille, un fils et un petit-fils, ce dernier souffrant d'une leucémie. Grâce à une collecte de fonds initiée par Hoyt, il pourra offrir à son petit-fils un séjour à Disneyworld.

Une constante de la série est son amitié avec Agamemnon Busmalis, qu'il aide à creuser un tunnel au cours de la saison 2. Cette amitié est mise à mal par la suite, lorsque Busmalis s'échappe avec Alvarez sans en avoir parlé à Rebadow.

À la même époque, il est forcé d'assassiner Hernandez sous peine de se voir tué à son tour. Il change alors totalement de comportement, devenant agressif et tentant d'assassiner Busmalis lorsque celui-ci est repris et ramené à Oz.

Ce changement de comportement s'explique par la suite : Rebadow souffre d'une tumeur du cerveau. Opéré, il redevient calme et gentil.

Rebadow est un des personnages les plus attachants de Oz, le seul à ne jamais être réellement violent, raciste ou autre. Il se contente de survivre, évitant tout conflit. Il se rapproche de sa famille, qu'il refusait de voir par honte, lorsqu'il apprend la maladie de son petit-fils, et se révèle être très attentionné. Il est d'ailleurs un des seuls détenu à ne pratiquement jamais avoir été au trou et on le croit forcément innocent lorsqu'il tue Hernandez.

Notes et références 

Personnage d'Oz (série télévisée)
Prisonnier de fiction
Meurtrier de fiction